Александр Кирюхин: Кирюхин, Александр Григорьевич (род. 1974) — украинский футболист.
 Кирюхин, Александр Фёдорович (род. 1956) — советский футболист.